Pokrowsk (russisch , ukrainisch  – leitet sich von der kirchenslawischen Kurzform des Pokrow Preswjatoi Bogorodozy, dem Feiertag Mariä Schutz und Fürbitte, einem hohen orthodoxen kirchlichen Feiertag am 1. Oktober ab) ist der Name:

 einer Stadt in der Ukraine, siehe Pokrowsk (Ukraine)
 einer Stadt in Russland, Republik Sacha (Jakutien), siehe Pokrowsk (Sacha)
 eines Dorfes in Russland, Oblast Kaluga, siehe Pokrowsk (Kaluga)
 eines Dorfes in Russland, Republik Mari El, siehe Pokrowsk (Mari El)
 eines Dorfes in Russland, Republik Mordwinien, siehe Pokrowsk (Mordwinien)

 bis 1931 trug auch die russische Stadt Engels diesen Namen